Batcheba Louis (1997. június 15. –) haiti női válogatott labdarúgó, a FC Fleury 91 támadója.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A válogatottban

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Haiti bajnok (4):
AS Tigresses (4): 2014, 2015, 2016, 2017
 Francia másodosztályú bajnok (1):
GPSO 92 Issy (1): 2020

Statisztikái

A válogatottban 
2023. február 22-ével bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1997-ben született személyek
Haiti női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az FC Fleury 91 női labdarúgói‎